Articulata puede referirse a:

 Articulata (Protostomia): clado que reúne Annelida y Arthropoda.
 Articulata (Brachiopoda): clase de Brachiopoda.
 Articulata (Crinoidea): orden de Crinoidea, lo cual es clase de Echinodermata.